Юрий Коломи́ец:
 Коломиец, Юрий Александрович (род. 1999) — украинский хоккеист, вратарь.
 Коломиец, Юрий Афанасьевич (род. 1925) — украинский советский государственный деятель.